Andrea Temesvári – ex tennista ungherese
 Miklós Temesvári – ex allenatore di calcio ed ex calciatore ungherese
 Ottó Temesvári – ex cestista ungherese